Ківі (птах)
 Ківі (фрукт)
 Ківі (національне прізвисько)
 Алексис Ківі — перший професійний фінський письменник та драматург.
 Ківі! — короткометражний американській мультфільм.
 4181 Ківі — астероїд.